Andy Kerbrat (1990-), homme politique français ;
 Catherine Kerbrat-Orecchioni (1943-), linguiste française ;
 Christophe Kerbrat (1986-), footballeur français ;
 Gérard Kerbrat (1956-), coureur cycliste français ;
 Patrice Kerbrat (1948-), metteur en scène et acteur français.

Patronyme breton